Апелляционный суд Свеаланда () является крупнейшим из шести апелляционных судов в Швеции, находится в городе Стокгольм. Суд был создан в 1614 году и до открытия в 1789 году Верховного суда, являлся судом высшей инстанции для всей страны.

Президенты

 1614–1633: Магнус Брахе ()
 1633–1640: Габриэль Густавсон Оксеншерна ()
 1641–1661: Пер Брахе ()
 1661–1668: Севед Боссон Боот ()
 1668–1673: 
 1674–1677: 
 1677–1680: 
 1680–1682: Магнус Габриэль Делагарди ()
 1682–1695: 
 1695–1703: 
 1703–1714: 
 1715–1716: 
 1718–1723: 
 1723: 
 1723–1731: 
 1731–1736: 
 1736–1743: 
 1743–1750: 
 1750–1751: 
 1751–1753: 
 1753–1768: 
 1768–1772: 
 1772–1787: 
 1787–1810: 
 1810–1826: 
 1826–1833: 
 1833–1835: 
 1836–1845: 
 1845–1856: 
 1856–1867: 
 1867–1870: 
 1870–1880: Луи Герхард де Геер ()
 1880–1889: 
 1889–1899: 
 1899–1910: 
 1910-1918: Ивар Афзелиус
 1918–1920: 
 1920–1931: 
 1931–1946: 
 1946–1950: 
 1950–1957: 
 1957–1963: 
 1963–1967: 
 1967–1983: 
 1983–1995: 
 1996–2007: 
 2008–2018: Фредрик Версэлль ()
 2018– Андерс Перклев ()

Ссылки
 

Суды по алфавиту
Апелляционные суды
Суды Швеции
Организации, основанные в 1614 году